

Вельке Злієвце
 Мале Злієвце